À l'origine est le titre de plusieurs œuvres :
 À l'origine, album du chanteur Benjamin Biolay, paru en  ;
 À l'origine, film français de Xavier Giannoli, sorti en salles le  ;
 À l'origine, statue de l'artiste français Fabien Mérelle.